Тази статия може да се отнася до:

 Амалтея — естествен спътник на Юпитер
 Амалтея – божество от древногръцка митология